Еловский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в Балахтинском районе Красноярского края. Административный центр — село Еловка

География 
Еловский сельсовет находится в северной части Балахтинского района.

Удалённость административного центра сельсовета — села Еловка от районного центра — посёлка Балахта составляет 35 км.

История 
Еловский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2005 году.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 482 мужчины и 553 женщины из 1035 чел.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Еловский сельсовет на портале правовой информации Минюста РФ

Муниципальные образования Балахтинского района
Сельские поселения Красноярского края